Pra' ima više značenja:
 Pra', Trento
 Pra', Vicenza